Loodlijn (wiskunde)
 Loodlijn (scheepvaart)